The Witching Hour (1916), een film van George Irving
The Witching Hour (1921), een film van William Desmond Taylor
The Witching Hour (1934), een film van Henry Hathaway
The Witching Hour (2015), een film van Kevin MacDonald